Чемпионат Европы по боксу 1961 года прошёл в городе Белград (Югославия) с 3 по 10 июня. В качестве места проведения организаторами рассматривался также Лейпциг (ГДР), но в итоге выбор остановился на Белграде. Это был 14 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 146 боксёров, которые представляли 21 страну.

Медалисты

Зачёт по медалям

Примечания

Ссылки 
 Итоги 
 ЕАЛБ
 Любительский бокс

1961
Международные спортивные соревнования в Белграде
Чемпионаты Европы в Югославии
1961 год в боксе
Июнь 1961 года
Спорт в Югославии в 1961 году
Международные соревнования по боксу в Югославии
Чемпионаты Европы в 1961 году